Lüttewitz ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Lüttewitz (Döbeln), Ortsteil von Döbeln, Landkreis Mittelsachsen
 Lüttewitz (Jahnatal), Ortsteil von Jahnatal, Landkreis Mittelsachsen

Siehe auch:
 Lüttwitz